Geren

 Als Geren bzw. Gêren bezeichnet man keilförmige Stoffstücke, die im europäischen Mittelalter eingenäht wurden, um den Schnitt des Gewandes zu erweitern.

Geren ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Gerental, das östlichste der südlichen Seitentäler der Wallis in Gemeinde Obergoms
 Geren, Ortsteil der Ortschaft Blitzingen in der Walliser Munizipalgemeinde Goms 
 Geren, Ortsteil der Ortschaft Schwendi OW in der Gemeinde Sarnen

Geren ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Geren († 1486) deutscher Vikar und Chronist 
 Preston M. Geren (* 1952), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: 
 Geeren
 Gehren